Николай Григорьевич Докашенко () — советский лётчик-ас реактивной истребительной авиации Корейской войны. Участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны. Герой Советского Союза (1952). Полковник (1975).

Биография 
Николай Григорьевич Докашенко родился 21 ноября 1921 года в крестьянской семье в селе Кондратовка  Сумского уезда Харьковской губернии Украинской Социалистической Советской Республики, ныне село — административный центр Кондратовского сельского совета  Сумской области Украины. Украинец.

С 1938 года член ВЛКСМ.

В 1939 году окончил 9 классов средней школы селе Солохаты Сумской области , Сумский аэроклуб.

С 19 июня 1941 года в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1943 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. Служил в 22-м запасном истребительном авиационном полку (6-я запасная авиационная бригада, Московский военный округ) в городе Иваново.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1944 года. Воевал в 17-м истребительном авиационном полку (190-я истребительная авиационная дивизия, 11-й истребительный авиационный корпус, 3-я воздушная армия) на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Начал воевать лётчиком, в ноябре 1944 года назначен старшим лётчиком. Летал на истребителе Р-39 «Аэрокобра». Участник Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных операций. К концу Великой Отечественной войны выполнил 110 боевых вылетов, провёл 7 воздушных боёв, сбил 2 самолёта лично (оба в одном бою 21 декабря 1944 года) и 2 — в группе.

Летом 1945 года в составе полка и дивизии был переброшен на Забайкальский фронт (в составе фронта с 24 июля 1945 года). В августе 1945 года участвовал в советско-японской войне, совершил 3 боевых вылета на истребителе Р-63 Кингкобра на сопровождение бомбардировщиков в глубокий тыл врага. Встреч с японской авиацией в воздухе не имел.

После Победы продолжал службу в том же полку, стал командиром звена, в феврале 1951 года стал заместителем командира эскадрильи по лётной части. 

С 1947 года член ВКП(б). 

Участник Корейской войны с июня 1951 года по февраль 1952 года. На должности заместителя командира 3-й истребительной авиационной эскадрильи по лётной части имел 6 личных побед. За умелое командование и личные отличия в воздушных боях в октябре 1951 года назначен командиром этой эскадрильи 17-го истребительного авиационного полка. Всего за время участия в войне совершил 148 боевых вылетов, в 45 воздушных боях лично сбил 9 самолётов противника и ещё 2 самолёта — повредил (этот факт стал причиной разнобоя числа воздушных побед аса в публикациях о нём, потому что некоторые авторы объединяют сбитые и повреждённые самолёты и говорят об 11 сбитых).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1952 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, капитану Докашенко Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10867).

После войны служил в том же авиаполку: с ноября 1955 года — помощник командира полка по огневой и тактической подготовке, с апреля 1958 года — заместитель командира полка по лётной части. В июне 1959 года переведён в ДОСААФ и в июле 1959 года назначен начальником Курганского областного аэроклуба. С мая 1960 года подполковник Н. Г. Докашенко — в запасе.  

Жил в городе Сумы. Работал в Сумском областном комитете ДОСААФ. 

Николай Григорьевич Докашенко умер 22 февраля 1992 года. Похоронен  города Сумы Сумской области Украины (сектор 5).

Воинские звания  
 Младший лейтенант (14.08.1943)
 Лейтенант (10.04.1945)
 Старший лейтенант (август 1948)
 капитан (5.10.1951)
 Майор (октябрь 1954)
 Подполковник (декабрь 1957)
 Полковник в отставке (15.04.1975)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (22 апреля 1952 года, медаль  № 10867)
 Орден Ленина (22 апреля 1952 года)
 Два ордена Красного Знамени (6 мая 1945 года, 17 декабря 1951 года)
 Два ордена Отечественной войны I степени (15 мая 1945 года, 6 апреля 1985 года)
 Орден Отечественной войны II степени (15 декабря 1944 года)
 Два ордена Красной Звезды (30 августа 1945 года, 30 декабря 1956 года)
 Медаль «За боевые заслуги» (19 ноября 1951 года)
 Другие медали СССР
 Медаль «Китайско-советская дружба» (Китайская Народная Республика)
 Иностранная медаль

Память 
 В посёлке городского типа Хотень Сумского района на здании школы, в которой учился Н. Г. Докашенко, установлена мемориальная доска. 
 Имя упомянуто на Аллее Героев в городе Чугуеве Харьковской области Украины.

Примечания

Литература 
  
  — С.224—232.

Ссылки 
 Биография, фотографии и рассказ о боевом пути Н. Г. Докашенко на сайте «Советские асы».

Члены КПСС
Выпускники Чугуевской школы пилотов
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики Корейской войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Персоналии:Курган